Маце́вичюс (также Маця́вичюс; ) — литовская фамилия. Известные носители:

 Мацевичюс, Йонас Антанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мацевичюс, Казис Антанович — председатель колхоза имени Каролиса Пожела Дотнувского (Кедайнского) района Литовской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Мацявичюс, Юозас — литовский поэт и переводчик; заслуженный деятель культуры Литовской ССР.